Un doggy bag, ou emporte-restes en français, est un emballage dans lequel le client d'un restaurant peut emporter les restes de son repas.

Cinéma 
 Doggy Bag est film français réalisé par Frédéric Comtet (1999).

Littérature
 Doggy Bag est une série romanesque  de Philippe Djian (2005-2008).
 DoggyBags est une série française de bande dessinée, publiée par Ankama Éditions dans la collection Label 619.

Musique
 Doggy Bag est un album de Bow Wow (2001).
 Doggy Bag est un album de Tha Dogg Pound (2012).